Народна скупштина може бити:

 Скупштина, опште значење
 Народна скупштина Републике Србије, највиши законодавни орган у Србији;
 Народна скупштина Републике Српске, највиши законодавни орган у Републици Српској;
 Народна скупштина Краљевине Бахреин, законодавни орган у Бахреину;
 Народна скупштина Републике Бјелорусије, највиши законодавни орган у Бјелорусији;
 Народна скупштина Савезне Републике Нигерије, законодавни орган у Нигерији;
 Народна скупштина Бутана, доњи дом бутанског парламента;
 Народна скупштина Француске, доњи дом француског парламента;
 Народна скупштина Мадагаскара, доњи дом мадагаскарског парламента.

Раније:
 Еклесија, народна скупштина античке Атине
 Народна скупштина Кнежевине Србије, народно представништво од доношења Сретењског устава па до 1838, а од 1869. законодавни орган заједно са књазом;
 Народна скупштина Краљевине Србије
 Народна скупштина Краљевине Црне Горе
 Народна скупштина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, једнодомно народно представништво Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца;
 Народна скупштина Краљевине Југославије, доњи дом Народног представништва Краљевине Југославије заједно са горњим домом Сенатом;
 Савезна скупштина СФРЈ.